Gostinca je lahko:

Gostinca, potok, pritok Lipnika; porečje Save
Gostinca, naselje v občini Podčetrtek